Grad u Danskoj:
 Skjern, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Ringkøbing-Skjern (općina), općina u regiji Središnji Jutland